De Noorse voetbalclub Molde FK speelt sinds 1975 wedstrijden in Europese competities. Hieronder volgt een overzicht van de gespeelde wedstrijden per seizoen.

Overzicht

'''Uitslagen vanuit gezichtspunt Molde FK

* Vanwege de coronapandemie gold een inreisverbod voor niet-Noren. De thuiswedstrijd tegen TSG 1899 Hoffenheim werd daarom in Villarreal gespeeld.

Zie ook
 Deelnemers UEFA-toernooien Noorwegen
 Ranglijst van alle clubs die in de diverse Europa Cups zijn uitgekomen

Molde FK
Molde FK